Râul Valea Calului se poate referi la:

 Valea Calului - afluent al râului Iara
 Valea Calului - afluent al râului Fiad
 Râul Valea Calului, Bănești
 Râul Valea Calului, Pogăniș
 Râul Valea Calului, Râul Târgului
 Râul Valea Calului, Timiș

Vezi și 
 Râul Calul (dezambiguizare)

 Peștera Calului (dezambiguizare)

Toponime românești